El Príncipe Rafael Raniero Carlos María José Antonio Ignacio Humberto Lamoral de Thurn y Taxis (30 de mayo de 1906 - 8 de junio de 1993) fue el sexto hijo varón de Alberto, 8º Príncipe de Thurn y Taxis, y de su esposa la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria. Fue el padre del Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis, heredero presunto de Alberto, 12º Príncipe de Thurn y Taxis.

Primeros años 

Rafael Raniero nació en Regensburg, Reino de Baviera, siendo el sexto hijo de Alberto, 8.º Príncipe de Thurn y Taxis y de su esposa, la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria. El Príncipe Rafael Raniero tenía seis hermanos varones y una hermana. Uno de sus hermanos fue el Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis (1902-1994), miembro de la Orden Benedictina conocido como Padre Emerano. Rafael Raniero recibió una educación humanística por profesores privados.

Matrimonio e hijos 

El 24 de mayo de 1932 en Regensburg, Rafael Raniero se casó con la Princesa Margarita de Thurn y Taxis (19 de octubre de 1913, Berlín - 16 de junio de 1997, Füssen). El Príncipe Rafael Raniero y su esposa la Princesa Margarita tuvieron un hijo, el Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis, nacido el 7 de septiembre de 1935 en Schloss Bullachberg.

Muerte 

Murió el 8 de junio de 1993 a la edad de 87 años en Schwangau, Alemania.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 A photograph of Prince Raphael Rainer 
 
 

Príncipes de Baviera
Cazadores
Nacidos en Ratisbona
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania